Guy François peut désigner :
 Guy François (v. 1578-1650), un peintre français ;
 Guy François (1947-2019), un joueur de football international haïtien.